Enescu ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Enescu (1948–2016), rumänischer Komponist, Dirigent und Musikproduzent
 George Enescu (1881–1955), rumänischer Komponist, Violinist, Dirigent und Musiklehrer. Namensgeber für: Trio Enescu.
 Gheorghe Enescu (1932–1997), rumänischer Philosoph, Journalist und Übersetzer